Ostoja (West-Pommeren), dorp in Polen
 Ostoja (clan), Poolse heraldische clan